L’ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges : un ordre dynastique équestre dont les origines remonteraient, selon la tradition, à l’empereur Constantin et qui survit depuis la réunification de l'Italie en 1870 dans la famille de Bourbon-Parme ;
 L’ordre de Saint-Georges d'Alfama (1201-1400) : un ordre militaire aragonais ;
 L’ un ordre militaire fondé en 1326 par Charles Robert de Hongrie ;
 L’ordre de Saint-Georges de Bourgogne, fondé en 1435 ;
 L’ordre de Saint-Georges de Carinthie : un ordre militaire fondé en 1469 par l'empereur Frédéric III du Saint-Empire ;
 L’ordre royal de Saint-Georges pour la défense de l'Immaculée Conception (de), fondé en 1729 par l'électeur Charles-Albert de Bavière ;
 L’ordre impérial et militaire de Saint-Georges (en ), un ordre honorifique russe fondé en 1789 qui récompense exclusivement les mérites militaires ;
 L'ordre de Saint-Georges (Fédération de Russie), ordre de mérite militaire de la Fédération de Russie;
 Le très distingué ordre de Saint-Michel et Saint-George (Most Distinguished Order of St. Michael and St. George) : un ordre de chevalerie établi le  par George IV du Royaume-Uni ;
 L’ordre de Saint-Georges (Hanovre) un ordre de chevalerie fondé en 1839 par Ernest-Auguste  de Hanovre ;

Voir aussi 
 

Saint-Georges